Pleasure Before Business – cortometraggio del 1923 diretto da Alfred J. Goulding (come Alf Goulding)
Pleasure Before Business – film del 1927 diretto da Frank R. Strayer